Wimbledon 1878 – gra pojedyncza mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 15–20 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej wygrał Frank Hadow, pokonując w finale Roberta Erskine’a. w Challenge Round Hadow pokonał Spencera Gore’a.

Faza finałowa

Challenge Round

All Comers Final eight

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka 
W czwartej ćwiartce nie rozlosowano zawodników. Zwycięzca ćwierćfinału z 3. ćwiartki awansował bezpośrednio do finału

Bibliografia 
 wimbledon.com

Wimbledon – gra pojedyncza mężczyzn
Wimbledon 1878